В 2012 году было открыто 137 экзопланет.

2012 год в планетологии примечателен следующими важными событиями:
 обнаружена самая маленькая система, состоящая из звезды Kepler-42 (KOI-961), которая по диаметру всего на 70% больше Юпитера, и 3-х планет с радиусами меньше Земли (0,78, 0,73 и 0,57 земного), большая полуось орбиты самой дальней от звезды составляет всего 0,0154 а.е. По словам руководителя исследования, система скорее похожа на Юпитер со спутниками;
 впервые за пределами Солнечной системы обнаружена система колец у планеты;
 опубликовано исследование, в котором говорится о том, что в нашей Галактике должно существовать более 100 миллиардов планет;
 российскими астрономами анонсировано открытие первой экзолуны у планеты WASP-12 b;
 обнаружен новый класс экзопланет т.н. «водных суперземель»;
 команда астрономов телескопа «Кеплер» объявила об открытии 1091 кандидата в экзопланеты;
 открыты первые планеты в рассеянном звёздном скоплении Ясли;
 зарегистрировано затмение планет в системе KOI-94;
 открыта планета земного типа у α Центавра B.
 основная миссия телескопа «Кеплер» завершена;
 получено прямое изображение «супер-юпитера» у κ Андромеды.

Планеты, открытые транзитным методом 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Планеты, открытые методом Доплера

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Планеты, открытые методом тайминга звёздных пульсаций

Планеты, открытые прямым наблюдением

См. также 
 Список экзопланет, открытых в 2007 году
 Список экзопланет, открытых в 2008 году
 Список экзопланет, открытых в 2009 году
 Список экзопланет, открытых в 2010 году
 Список экзопланет, открытых в 2011 году

Примечания

Ссылки 

 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 http://exoplanets.org/
 Экзопланеты по Воробьевой

2012